Cuexcomate (del náhuatl cuexcomatl, "troje") se refiere a:

 Cuexcomate (alfarería), un granero de barro; o
 Cuexcomate (Puebla), un géiser localizado en Puebla de Zaragoza (México), llamado «el volcán más pequeño del mundo"